Šmihel je krajevno ime več naselij

v Sloveniji 
 Šmihel, Laško, naselje v občini Laško
 Šmihel, Nova Gorica, naselje v mestni občini Nova Gorica
 Šmihel, Novo mesto, zdaj del naselja Novo mesto
 Šmihel, Pivka, naselje v občini Pivka
 Šmihel nad Mozirjem, naselje v občini Mozirje
 Šmihel pod Nanosom, naselje v občini Postojna
 Šmihel pri Žužemberku, naselje v občini Žužemberk

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Šmihel, pri Beljaku, nem. St. Michael, mesto Beljak
 Šmihel, pod Djekšami, nem. St. Michael im Graben, občina Djekše
 Šmihel, pri Grebinjskem kloštru, nem. St. Michael, občina Ruda
 Šmihel na Gosposvetskem polju, nem. St. Michael am Zollfeld, tržna občina Gospa Sveta
 Šmihel pri Pliberku, nem. St. Michael ob Bleiburg, občina Bistrica pri Pliberku
 Šmihelska gora, nem. Michaelerberg, občina Djekše
ter
 Slovenji Šmihel, nem. St. Michael ob der Gurk, nekoč uradno Windisch St. Michael, tržna občina Pokrče